35. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 5 maja 1990 roku w Hali Koncertowej im. Vatroslava Lisinskiego w Zagrzebiu przez jugosłowiańskiego nadawcę JRT. Konkurs odbył się na terenie kraju dzięki zwycięstwu reprezentanta Jugosławii – zespołu Riva podczas konkursu w 1989 roku.

Koncert finałowy prowadzili Helga Vlahović Brnobić i Oliver Mlakar, a zwycięzcą został reprezentant Włoch – Toto Cutugno, który za utwór “Insieme: 1992” otrzymał 149 punktów.

Przebieg konkursu

Zmiany w regulaminie 
Konkurs Piosenki Eurowizji w 1990 roku był pierwszym, w którym urzeczywistniono dolną granicę wiekową reprezentantów. Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła tę zasadę po falach krytyki dotyczącej udziału jedenasto- i dwunastolatek w konkursie w 1989 roku. Od tamtej pory regulamin imprezy zabrania udziału w konkursie artystom, którzy najpóźniej w dniu finału nie skończyli 16 roku życia. Tym samym, najmłodszym zwycięzcą konkursu w historii pozostanie Sandra Kim, która zdobyła pierwsze miejsce w barwach Belgii w 1986 roku, mając wówczas zaledwie 13 lat.

Oficjalna maskotka 
Podczas konkursu w 1990 roku organizatorzy po raz pierwszy zaprezentowali oficjalną maskotkę — Eurocat, którą zaprojektował krajowy artysta Joško Marušić. Motyw kota pojawił się we wszystkich 22 krótkich filmikach (tzw. „pocztówkach”), które zaprezentowano przed występem każdego uczestnika.

Kontrowersje

Nieporozumienia prowadzących 
Przed rozpoczęciem prób, w mediach pojawiły się negatywne komentarze prasowe dotyczące wieku prezenterów koncertu finałowego (Brnobić miała wówczas 45 lat, a Mlakar — 54). Konferansjerzy zrezygnowali z udziału w przygotowaniach, zostali zastąpieni przez młodszy duet prowadzących — Rene Medvešek i Dubravka Marković. Po rozwiązaniu nieporozumień, konkurs prowadzili Brnobić i Mlakar.

Problemy z dźwiękiem 
Na początku pierwszego konkursowego występu nastąpił błąd techniczny, przez który nastąpiła prawie minutowa przerwa spowodowana problemem z podkładem muzycznym do propozycji Hiszpanii „Bandido” zespołu Azúcar Moreno. Wokalistki nie usłyszały sygnału rozpoczęcia prezentacji, przez co na scenie zapanował bałagan i artystki opuściły scenę, nie kryjąc irytacji. Po chwili rozpoczęto występ ponownie, bez żadnych problemów technicznych. Kraj zajął ostatecznie piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Kraje uczestniczące 
W finale 35. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięły udział 22 kraje, które wystartowały także podczas imprezy w 1989 roku.

Powracający artyści 
Podczas koncertu finałowego Norwegię reprezentował Ketil Stokkan, który wcześniej wystąpił w barwach kraju w konkursie w 1986 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji 1990
1990 w muzyce
1990 w Europie
Wydarzenia w Zagrzebiu